Devil’s Due Publishing (сокращённо DDP) — независимое американское издательство комиксов. Известно прежде всего тем, что издаёт комиксы и графические романы самых разных жанров, как по лицензии, так и оригинальные работы.

История 
Компания была основана как коммерческая художественная студия и печатное издательство, но вскоре она сместила свою деятельность на производство собственных комиксов и стала одним из десяти ведущих издательств комиксов в Северной Америке.

В 2005 году компания в сотрудничестве с New Millennium Theatre Company поставила спектакль «Stagefright», основанный на их серии комиксов Hack/Slash. В сентябре-ноябре того же года он исполнялся в бродвейском театре National Pastime Theater.

В 2008 году произошла реструкторизация, в результате которой произошли многочисленные изменения в ряду редакторов и менеджеров и было назначено новое руководство.

В 2009 году издательство было обвинено в невыплате нескольким авторам их части прибыли.

В 2010 году DDP и Checker Book Publishing Group открыли онлайн-сервис Devil's Due Digital, предназначенный специально для исключительно цифровых комиксов.

Издаваемые комиксы 

 Aftermath: Blade of Kumori, Aftermath: Breakdown, Aftermath: Defex, Aftermath: Infantry
 Army of Darkness: Ashes 2 Ashes, Army of Darkness: Shop Till You Drop Dead
 Barack the Barbarian
 Cannon Busters
 Chucky
 The Corps! #0
 Cosmic Guard #0-6
 Dawn of the Dread Force' #0-4
 DemonWars: Demon Awakens #1-3, DemonWars: The Demon Spirit Drafted #1-12
 Dragonlance (несколько ограниченных серий)
 Eberron: Eye of the Wolf
 Echoes of the Damned #1
 Family Guy: Big Book o' Crap, Family Guy, Vol. 1: 100 Ways to Kill Lois, Vol. 2: Peter Griffin’s Guide to Parenting, Vol. 3: Books Don’t Taste Very Good
 Forgotten Realms I—VIII
 G.I. Joe (множество серий)
 Hack/Slash#0-32 (также многочисленные ван-шоты, кроссоверы и спин-оффы серии)
 I Am Legion: The Dancing Faun
 Josh Howard’s Black Harvest
 Killer7
 Kore: Lost in Abaddon, Kore and Warstone: The World of Abaddon
 Lost Squad
 Lovebunny & Mr. Hell
 Micronauts, Micronauts: Revolution (коллекционное издание Micronauts: Karza #1-4, июнь 2003, ISBN 1-58240-311-2)
 Misplaced@17, Misplaced: Somewhere Under the Rainbow
 Nightwolf
 Ninjatown: The Adventures of Wee Ninja
 The Nye Incidents #1
 Proliferating ComiCulture: The Art, Rants, and Commentary of a Comic Book Upstart (июнь 2008, ISBN 1-934692-25-5)
 Sheena, Queen of the Jungle, Sheena: Trail of the Mapinguari, * The Best of the Golden Age Sheena, Queen of the Jungle
 Spooks, Spooks: Omega Team
 The Toxic Avenger and Other Tromatic Tales
 Voltron: Defender of the Universe, Voltron: A Legend Forged
 Vampire Hunter D: American Wasteland (отменена)
 The Worlds of Dungeons and Dragons
 Xombie Reanimated
 Zombies That Ate the World

В сотрудничестве с другими издательствами 

 Chaos! Comics
 Evil Ernie #1-4
 Purgatori #1-6

 Dabel Bros.
 Hedge Knight #1-6

 eigoMANGA
 Rumble Pak

 Kinetic Komicz
 killer7 #1/2-4

 Monkey Pharmacy
 Elsinore #4,5
 Elsinore: Psycho Sanctii (не выпущен)

 Studio Ice
 Megacity 909 #1-8
 Mu #1-4

 Udon
 Capcom Summer Special 2004
 Darkstalkers #1-5
 Street Fighter #1-14

Примечания 

Издательства комиксов США
Издательства, основанные в 1999 году
Издательства Чикаго